Алекса́ндр Гео́ргиевич Жда́нов (28 июня 1932, Скуляны, Бессарабия — 8 марта 2018, Кишинёв, Молдова) — советский и молдавский политический деятель. Депутат Парламента Молдавии от Партии коммунистов.

Биография 
В 1951 году окончил десятый класс молдавской школы в Скуленах. В 1951—1956 гг. служил на Северном флоте, где вступил в КПСС.

С 1956 г. — инструктор райисполкома, с 1958 г. — инструктор райкома КПСС Фалештского района. С 1959 г. — секретарь парторганизации, с 1960 г. — председатель колхоза «Бируинца» (село Скумпия, Фалештский район). Окончил Кишинёвский сельскохозяйственный институт имени М. В. Фрунзе.

В 1971—1972 гг. — заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства Фалештского района. С 1972 г. — председатель совета колхозов Фалештского района.

В 1981—1992 гг. — Первый секретарь Лазовского райкома Компартии Молдовы, председатель Лазовского районного Совета народных депутатов. Избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР 10-го (1980-1984) и 11-го (1985-1989) созывов. В 1988—1989 гг. — Народный депутат СССР от Лазовского национально-территориального избирательного округа № 274 Молдавской ССР.

В 1994—2012 гг. — депутат молдавского парламента 13, 14, 15 и 16 созывов, состоял во фракции партии коммунистов.

Награды и признание 
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Республики
 Орден Дружбы народов (Россия)
 Золотая медаль ВДНХ СССР
 две грамоты Верховного Совета Молдавской ССР
 10 трудовых медалей
 Заслуженный агроном республики Молдова
 Заслуженный работник сельского хозяйства Молдавской ССР

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Скулянах
Первые секретари районных комитетов КП Молдавии
Выпускники Кишинёвского сельскохозяйственного института
Заслуженные работники сельского хозяйства Молдавской ССР
Члены Партии коммунистов Республики Молдова
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 10 созыва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 11 созыва
Народные депутаты СССР от округов Молдавской ССР
Депутаты парламента Молдавии
Председатели колхозов
Члены районных исполкомов СССР
Депутаты районных советов Молдавской ССР